Europäische Kultur Stiftung bezeichnet:
die Europäische Kulturstiftung mit Sitz in Amsterdam, besser bekannt als European Cultural Foundation (ECF)
die Europäische Kulturstiftung „Pro Europa“ mit Sitz in Basel, die die Europäischen Kulturpreise verleiht